Sorbonne (, ) je ime povezano z zgodovinsko univerzo v Parizu, v Franciji. Izmed trinajstih univerzitetnih ustanov, ki se lahko štejejo kot naslednice zgodovinske pariške univerze imajo oznako Sorbonne v imenu tri: Univerza v Parizu I: Panthéon-Sorbonne, Univerza v Parizu III: Sorbonne Nouvelle, in Univerza v Parizu IV: Paris-Sorbonne.

Ime izvira iz naziva šole Collège de Sorbonne, ki jo je leta 1257 ustanovil Robert de Sorbon, in je bila ena izmed prvih pomembnih šol srednjeveške univerze v Parizu. Sicer so bile nekatere šole ustanovljene že v poznem 12. stoletju. Ime Sorbonna je v mnogih stoletjih označevalo različne šole, med drugim tudi pariško fakulteto za teologijo in celotno pariško univerzo.

V Sloveniji je ime šaljivo uporabljeno za Fakulteto za organizacijske vede v Kranju (v sklopu mariborske Univerze), kot »Kranjska Sorbona«. 

Univerze v Franciji
Palače v Parizu